Сборная России была одной из самых многочисленных на Олимпиаде. В её состав вошли 190 спортсменов. Сборная была представлена в Турине 42 регионами России. На торжественной церемонии открытия Игр флаг российской сборной нёс конькобежец Дмитрий Дорофеев. Первую медаль в копилку российской олимпийской сборной принесла во второй день соревнований, 12 февраля, Евгения Медведева-Арбузова, завоевавшая бронзу в женском дуатлоне. В этот же день первое золото завоевал Евгений Дементьев в мужском дуатлоне. Первую серебряную медаль завоевал Альберт Демченко в санном спорте. Всего же спортсмены сборной России выиграли 22 медали, из которых 8 — золотые, что позволило занять четвёртое место в неофициальном общекомандном зачёте.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Биатлон

Женщины

Мужчины

Бобслей 

 Спортсменов — 11

Женщины

Мужчины

Горнолыжный спорт

Женщины

Мужчины

Кёрлинг

Женщины 
Состав сборной: Людмила Прививкова, Езех Нкеирука, Яна Некрасова, Екатерина Галкина, Ольга Жаркова

Конькобежный спорт

Женщины

Мужчины

Командная гонка

Лыжные гонки

Женщины

Мужчины

Спринт

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Сноубординг

Хафпайп

Параллельный гигантский слалом

Фигурное катание 

Примечание: КП — короткая программа, ОбТ — обязательный танец, ОрТ — оригинальный танец, ПП — произвольная программа, ПТ — произвольный танец

Фристайл

Женщины

Мужчины

Хоккей

Женщины 
Состав

Матчи
Предварительный этап

Положение команд после предварительного этапа

Матч за 5-8 места

Матч за 5-е место

Мужчины 
Состав

Матчи
Предварительный этап

Положение команд после предварительного этапа

Плей-офф
Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Шорт-трек

Женщины

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сведения о членах Олимпийской сборной России
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года